Global kan syfta på:

 Global (varumärke) - ett varumärke för köksknivar som tillverkas av det japanska företaget Yoshikin
 Global uppvärmning – den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan 1950-talet
 Globalt samhälle – en ekonomisk, kulturell och politisk process

Se även
  Internationell
 Världen – ett egennamn för planeten jorden